El Dividive peut désigner :

Toponymes

El Dividive : chef-lieu de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo ;
 El Dividive : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme